Ez a lap a Mexifornia című sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái